Cette page contient les pages d'homonymie de Amour, L'Amour, D'Amour et L'amour.

L'amour est un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose.

Variantes linguistiques 
  (espagnol, portugais, roumain et latin)
  (italien)
  (allemand)
  (anglais)

Œuvres 

au cinéma :
 Amour (Fires of Youth), titre français d'un film muet américain de Rupert Julian (1918) ;
 L'Amour (愛撫, Ramūru), film japonais de Heinosuke Gosho (1933) ;
 L'Amour, film franco-italien de Richard Balducci (1970) ;
 Amour (Szerelem), film hongrois de Károly Makk (1971) ;
 , film américain de Paul Morrissey et Andy Warhol (1973) ;
 Amour, film soviétique de Valeri Todorovski (1991) ;
 Amour, film franco-autrichien de Michael Haneke (2012) ;
 L'Amour, un thriller canadien réalisé par Marc Bisaillon (2018) ;

en littérature :
 L'Amour, roman français de Marguerite Duras (1972) ;
 Amour, nouvelle française de Guy de Maupassant (1886) ;
 Amour, recueil de poésies françaises de Paul Verlaine (1888) ;

en musique :
 L'Amour,  album de Disiz (2022).
 A.M.O.U.R,  album de Renaud Hantson (1992).

Patronyme 

 Normand D'Amour (1962-), acteur québécois.

Prénom 
 Amour est un prénom porté dès le IIIè siècle.

Pseudonyme 

 Normand L'Amour, de son vrai nom Normand Cournoyer (1945-2015), musicien, chanteur et auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Michelle L'amour, née Michelle Toots, stripteaseuse américaine.

Saints catholiques 
 Amour, martyr franc-comtois du , fêté le 
 Amour d'Amorbach ), ou Amor, abbé bénédictin, compagnon de saint Pirmin, aurait fondé l’abbaye d’Amorbach en Allemagne. Il est célébré le 17 août.
 Amour d'Aquitaine, ermite du , fêté le .
 Amour d'Autun ou Amateur évêque d'Autun, célébré le 26 novembre.
 Amour de Vincia (fin  ou début  ou ?), martyr avec Viateur à Vincia (aujourd'hui Saint-Amour, Jura), probablement sous Dioclétien. Il est célébré le 9 août et est honoré en Franche-Comté au village de Saint-Amour et en Beaujolais au village de Saint-Amour-Bellevue.

Toponyme 

 Amour, petit fleuve de 12 km qui arrose la ville de Kaohsiung (Taïwan)
 Amour, fleuve frontière entre la Russie et la Chine
 Baie de l'Amour, sur la côte russe de la mer du Japon
 Amour, montagne du nord-ouest du Sahara

Autres 
Amour peut aussi désigner :
 Amour, un projet de lanceur spatial russe partiellement réutilisable.
 amour, un autre nom du chérubin, un type d'ange qu'on trouve dans la religion juive et chrétienne
 amour, un autre nom du putto, un angelot nu et ailé dans les représentations artistiques
 amour, dans la mythologie grecque, un synonyme d'érote, un compagnon de la déesse Aphrodite

 Voir aussi 
 Musique 
 Guitare d'amour, autre nom de l'arpeggione, instrument de la famille des cordes frottées
 Hautbois d'amour, instrument de la famille des bois
 Viole d'amour, violon d'amour, instruments de la famille des cordes frottées

 Toponyme 
 Lac d'amour, ou lac Amour, en Savoie, dans le Beaufortain
 Oblast de l'Amour, région de la fédération de Russie
 Rue Fontaine d'Amour, voie de Schaerbeek (Bruxelles)

 Autres 
 Guerre et Amour, film franco-américain de Woody Allen (1975)
 Classe Amour, classe de sous-marins russes
 Carpe amour ou amour blanc, autres noms de Ctenopharyngodon idella, poisson de la famille des carpes
 Poignée d'amour, renflement de l'abdomen au niveau des hanches
 Pomme d'amour, confiserie 
 Pomme d'amour, ancien nom de la tomate
 Léopard de l'Amour aussi appelé panthère de l'Amour ou panthère de Chine, est une sous-espèce du léopard vivant dans le sud-est de la Russie (région du Primorié) et dans le nord-est de la Chine (province du Jilin).

 Autres pages d'homonymie 
 , titre de différentes œuvres
 , titre de différentes œuvres
 '', titre de différentes œuvres
 , toponyme, patronyme et titre de différentes œuvres

Notes et références 

Homonymie de titre
Patronyme québécois